Luigi Pintor peut faire référence à:
 Luigi Pintor (1882-1925) - juriste et homme politique italien.
 Luigi Pintor (1925-2003) - Journaliste, écrivain et homme politique italien.